Volksstadion steht für Stadiongebäude 

in Deutschland
Volksstadion Greifswald 
Volksstadion Rostock 
weitere
Ferenc-Puskás-Stadion, Budapest, Ungarn, (ehemals Népstadion („Volksstadion“))
Volksstadion (Seychellen)